DC может означать:
 Постоянный ток ().
 Аксиома зависимого выбора ()
 DC++ — свободный файлообменный клиент сети Direct Connect для ОС Windows. Разработан как замена стандартному клиенту NeoModus Direct Connect, написанному на Visual Basic.
 Dreamcast — игровая приставка.
 Округ Колумбия (почтовое сокращение названия; ).
 Распределённые вычисления ().
 Сокращение названия класса Doom Cryer в компьютерной игре Lineage II
 Сокращение названия domain controllers
 DC Comics — одно из крупнейших и наиболее популярных издательств комиксов, наравне с Marvel Comics.
 Dress Code (Дресс-код) — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.
 Култхард, Дэвид Маршалл (DC) — британский гонщик Формулы-1.
 DC. — биологический таксон Декандоля
 dc
 Dublin Core (DC)
 DC-грамматика — способ построения грамматики в логических языках программирования.
 DC — число 600 в римской системе счисления.
 DC-MAW — американский опытный переносной противотанковый ракетный комплекс.
 Dc — default city (дефолт Сити) — город по-умолчанию, т.е. столица.
 DC — DeCillion (дециллион). Число равное 10E33.

См. также 
 DC EP — мини-альбом Джона Фрушанте.
 DC vs. Marvel — комикс-кроссовер, опубликованный издательствами DC Comics и Marvel Comics.
 Диси